Rudolf Rempel ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Rempel (Industrieller) (1815–1868), deutscher Industrieller und Politiker
 Rudolf Rempel (Chemiker) (1859–1893), deutscher Chemiker
 Rudolf Rempel (Richter) (1892–1977), deutscher Richter am Reichsgericht